Тампакан има више значења:

 Општина Тампакан (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тампакан (Тампакан, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику